Gieraltowitz steht für:

 einen Ort in der Gemeinde Reinschdorf, siehe Gieraltowitz (Reinschdorf)
 einen Ort in der Gemeinde Gierałtowice, siehe Gierałtowice
 eine Gemeinde in der Woiwodschaft Schlesien, siehe Gmina Gierałtowice